

Зоринське сільське поселення — сільське поселення, Мар'яновський район, Омська область
 Зоринське сільське поселення — сільське поселення, Опарінський район, Кіровська область